Bei der Schachweltmeisterschaft der Frauen 1993 verteidigte die Chinesin Xie Jun ihren Titel gegen Nana Iosseliani erfolgreich.

Interzonenturnier 
Beim Interzonenturnier 1991 traten 35 Spielerinnen an, die sich zuvor im regionalen Maßstab bei Zonenturnieren qualifiziert hatten.

Kandidatenturnier 
Das Kandidatenturnier wurde als Rundenturnier ausgetragen, wobei jede Spielerin zweimal gegen jede andere anzutreten hatte. Zu den sechs Spielerinnen aus dem Interzonenturnier kamen Maia Tschiburdanidse als Verliererin des vorhergehenden WM-Matches und Alisa Marić als Zweitplatzierte des damaligen Kandidatenturniers. Außerdem wurde seitens der FIDE die ungarische Spielerin Zsuzsa Polgár eingeladen. Sie hatte kurz zuvor als dritte Spielerin überhaupt den allgemeinen Großmeistertitel erhalten. Das Turnier fand im Oktober und November 1992 in Shanghai statt. 
Platz 1 und 2 in diesem Kandidatenturnier berechtigten zur Teilnahme am anschließenden Kandidatenfinale.

Kandidatenfinale 
Das Kandidatenfinale fand im Februar 1993 in Monaco statt. Es endete sowohl nach den ursprünglich vorgesehenen acht Partien als auch nach zweimaliger Verlängerung um je zwei Partien unentschieden. Schließlich wurde ein Losentscheid herbeigeführt, durch den Nana Iosseliani zum zweiten Mal als Herausforderin in einen WM-Kampf einzog.

Weltmeisterschaftskampf 
Der Weltmeisterschaftskampf wurde im Oktober und November 1993 in Monaco ausgetragen. Titelverteidigerin Xie Jun setzte sich sehr deutlich durch und blieb Weltmeisterin.

Weblinks 
 Kandidatenturnier bei mark-weeks.com 
 Partien des Kandidatenturniers bei 365chess.com
 WM-Wettkampf bei mark-weeks.com 

1993
Schachwettbewerb in der Volksrepublik China
Schach (Monaco)
Schachveranstaltung 1992
Schachveranstaltung 1993